Wzgórze Bismarcka (niem. Bismarckhöhe) – wzgórze w dzielnicy Raciborza – Brzeziu, na zachodnim krańcu płaskowyżu Rybnickiego. Wysokość wzniesienia wynosi 228 m n.p.m. Swoją nazwę, podobnie jak i cała okolica wzięło od postawionej na jego szczycie wieży Bismarcka. Wybudowano ją w latach 1912–1913, jako jedną z licznych tego typu budowli poświęconych Ottonowi von Bismarckowi, które powstawały w tamtym czasie. 10 listopada 1933 roku, po decyzji ówczesnego wojewody śląskiego, Michała Grażyńskiego wieżę wysadzono, ale wzgórze do dziś nazywane jest od nazwiska niemieckiego kanclerza.

Przypisy

Bibliografia 
 

Wzniesienia Raciborza